Филип Хлапик (; 3 июня 1997, Прага) — чешский хоккеист, нападающий. Играет за клуб «Спарта Прага».

Карьера 
Филип Хлапик начал свою карьеру в чешских юниорских лигах, с 2011 по 2014 год играл за команды «Били Тигржи Либерец» и «Спарта Прага». Летом 2014 года перебрался за океан, в команду главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Шарлоттаун Айлендерс». Там он провёл 3 года, после чего подписал контракт с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». В основном выступает в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» «Бельвилль Сенаторз».

26 октября 2017 года провёл свой первый матч в НХЛ, при первом же выходе на лёд сделал голевую передачу, тем самым помог «Оттаве» одержать победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 5:4.

В 2021 году вернулся в Европу, сейчас играет дома за пражскую «Спарту».

Выступал за юниорские и молодёжные сборные Чехии. На чемпионате мира среди юниоров 2014 года завоевал серебряную медаль. В 2018 году впервые был вызван в основную сборную Чехии для участия в подготовке к чемпионату мира. Провёл 6 матчей в рамках Еврохоккейтура, очков не набрал и в итоге не был включён в состав чешской сборной на чемпионат мира.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2014
 Серебряный призёр Мемориала Ивана Глинки 2014

Статистика

Клубная

Международная

Семья 
Его брат, Адам Хлапик (род. 04.02.1994 г.) — хоккеист, выступавший в Экстралиге за «Литвинов» и пражскую «Спарту».

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Белвилл Сенаторз»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Спарта» Прага